Afghanistankriget eller Kriget i Afghanistan kan avse:

Första afghankriget – namnet på ett krig 1839–1842
Andra afghankriget – namnet på ett krig 1878–1881
Tredje anglo-afghanska kriget – namnet på ett krig 1919
Afghanistankonflikten – serie väpnade konflikter i Afghanistan sedan 1978
Afghansk-sovjetiska kriget – namnet på ett krig 1979–1989
Inbördeskriget i Afghanistan (1989–1992)
Inbördeskriget i Afghanistan (1992–1996)
Inbördeskriget i Afghanistan (1996–2001)
Afghanistankriget (2001–2021) – ISAF/Nato-deltagande mellan oktober 2001 och augusti 2021